Ла Сардина има више значења:

 Ла Сардина (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сардина (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сардина (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сардина, Ранчо Флорес (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сардина (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику